Матчі Групи A чемпіонату світу з футболу 1994 проводились з 18 по 26 червня 1994 року на стадіонах в Понтіаці (Мічиган) та Пасадіні (Каліфорнія).

Участь у змаганні в групі брали господарі фінальної частини чемпіонату світу збірна США, а також команди Румунії, Швейцарії та Колумбії. Перемогу в групі здобули румуни, а друге місце і, відповідно, другу путівку до плей-оф здобули швейцарці. Команда США також пройшла до плей-оф як одна з чотирьох найкращих збірних, що посіли у своїх групах треті місця.

Турнірне становище

Матчі

США — Швейцарія

Колумбія — Румунія

Румунія — Швейцарія

США — Колумбія
Гра стала роковою для захисника колумбійців Андрес Ескобар, чий автогол відкрив рахунок зустрічі. Згодом його команда пропустила удруге, а під завісу гри зуміли відквітати лише один гол, зазнавши досить неочікуваної поразки. Врешті-решт Колумбія посіла лише четверте місце і стала єдиним представником квартету A, що завершив турнір вже на груповому етапі. Повернувшись зі США на батьківщину, Ескобар став жертвою вбивства, мотивом якого прийнято вважати зазначений автогол.

Швейцарія — Колумбія

США — Румунія

Примітки

Посилання 
 
 World Cup 1994 — Group A  

Група A
1994 у США
Червень 1994